Reichenow se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anton Reichenow
 Eduard Reichenow